Mój kumpel anioł (Wingin' It) – kanadyjski serial telewizyjny nadawany przez stację Family od 3 kwietnia 2010 roku. W Polsce nadawany jest na kanale teleTOON+ od 1 października 2012 roku. Stworzony przez Franka Van Keekena.

Opis fabuły 
Carl Montclaire (Dylan Everett) to chłopiec, który ma pecha, przez co jego życie to jeden wielki koszmar. Na ziemię wysłany zostaje Porter Jackson (Demetrius Joyette), młody anioł, który ma pomóc chłopcu, w zamian dostając upragnione skrzydła.

Obsada 
 Dylan Everett jako Carl Montclaire
 Demetrius Joyette jako Porter Jackson
 Kendra Leigh Timmins jako Denise Simmons
 Brian Alexander White jako Alex Horatio P. Rodriguez
 Wayne Thomas Yorke jako dr Cassabi
 Hannah Lochner jako Brittany Hanson
 Sebastian Hearn jako Serge Delvecchio
 Brittany Adams jako Jane Casey
 Jennifer Robertson jako Angela Montclaire
 Jamie Bloch jako Becky Montclaire

Wersja polska 
Opracowanie: na zlecenie teleTOON+ – Studio Publishing

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Kanadyjskie telewizyjne seriale komediowe
Seriale telewizyjne emitowane od 2010
Seriale telewizyjne zakończone w 2013
Programy telewizji Family Channel
Filmy o aniołach